Cornia bezeichnet:
 Cornia (Fluss), einen Fluss in der Toskana, Italien
 Cornia (Torrente), Nebenfluss des Moscia, der bei Londa (Toskana) einmündet.
 Cornia (Toskana), Ort im Gemeindegebiet von Civitella in Val di Chiana, Italien
 Cornia, Ortsteil von Lama Mocogno, Emilia-Romagna, Italien
 Cornia, auch Villa di Cornia, Ortsteil von Mocònesi, Ligurien, Italien

Cornia ist der Nachname von:
 Ugo Cornia, italienischer Schriftsteller (* 1965 in Modena)